Barišić est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Borna Barišić (né en 1992), footballeur croate ;
  (né en 1971), acteur croate ;
  (né en 1991), footballeur croate ;
 Josip Barišić (né en 1981), footballeur croate ;
  (né en 1986), footballeur croate ;
  (né en 1947), évêque et théologien croate ;
  (né en 1993), footballeur croate ;
 Pavo Barišić (né en 1959), philosophe et homme politique croate ;
 Zoran Barisic (né en 1970), joueur puis entraîneur de football autrichien.

Notes et références